

Miejscowości i ich części w Polsce 
 Wg TERYT jest ich 11, w tym 7 podstawowych 
 Strumiany – część miasta Kostrzyn
 Strumiany – przysiółek wsi Konotop w woj. lubuskim, w pow. nowosolskim, w gminie Kolsko
 Strumiany – wieś w woj. łódzkim, w pow. sieradzkim, w gminie Burzenin 
 Strumiany – część wsi Dzierlin w woj. łódzkim, w pow. sieradzkim, w gminie Sieradz
 Strumiany – wieś w woj. małopolskim, w pow. wielickim, w gminie Wieliczka 
 Strumiany – wieś w woj. mazowieckim, w pow. grodziskim, w gminie Baranów 
 Strumiany – część wsi Stare Szabły w woj. podlaskim, w pow. łomżyńskim, w gminie Śniadowo
 Strumiany – wieś w woj. wielkopolskim, w pow. gostyńskim, w gminie Borek Wielkopolski 
 Strumiany – wieś w woj. wielkopolskim, w pow. poznańskim, w gminie Kostrzyn 
 Strumiany – wieś w woj. zachodniopomorskim, w pow. stargardzkim, w gminie Stargard

Zobacz też 
 Borza-Strumiany, Dąbrówka-Strumiany, Święck-Strumiany